Сент-Андре-дез-О () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Сент-Андре-дез-О () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор